Löpare kan vara

 Löpare – en deltagare i friidrott och terränglöpning, se löpning
 Löpare – en person eller företag som levererar meddelanden eller paket, se kurir
 Löpare (betjänt) – titeln på en betjänt som tjänstgör hos en drottning eller prinsessa
 Löpare (schack) – en av de sex schackpjäserna
 Löpare (textil) – en långsmal duk
 Löpar – en mursten, se Löpsten
 Marklöpare eller stäpplöpare – växt ur amarantfamiljen
 Löpare (verktyg) - ett verktyg för rivning av pigment
 Löpare – en eller flera rundslipade stenar i en jättegryta